Jayakumar ist der Familienname folgender Personen:

 Premanand Jayakumar (* 1986), indischer Sprinter
 Shunmugam Jayakumar (* 1939), singapurischer Politiker